169 rok naszej ery
 169 rok przed naszą erą
 169 liczba naturalna 
 galaktyka NGC 169
 planetoida (169) Zelia
 droga wojewódzka nr 169
 linia kolejowa nr 169
 okręt USS "Dolphin" (SS-169)